MacGregor Donald Bartley Sharp (né le  à Red Deer, province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Kodiaks de Camrose || LHJA || 60|| 23|| 25|| 48|| 96|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Kodiaks de Camrose || LHJA || 44|| 20|| 26|| 46|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kodiaks de Camrose || LHJA || 57|| 19|| 30|| 49|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Bulldogs de Minnesota–Duluth|| WCHA|| 40|| 6|| 8|| 14|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Bulldogs de Minnesota–Duluth || WCHA|| 38|| 11|| 16|| 27|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Bulldogs de Minnesota–Duluth || WCHA|| 36|| 7|| 10|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Minnesota–Duluth || WCHA|| 43|| 26|| 24|| 50|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 40|| 9|| 9|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Condors de Bakersfield || ECHL|| 17|| 4|| 12|| 16|| 10|| 10|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Crunch de Syracuse || LAH|| 50|| 6|| 7|| 13|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Heat d'Abbotsford || LAH|| 17|| 1|| 1|| 2|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Bolzano || Serie A || 42|| 22|| 24|| 46|| 42|| 12|| 7|| 10|| 17|| 14
|-
| 2012-2013 || HC Bolzano || Serie A || 43|| 13|| 34|| 47|| 16|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 42||18 || 14|| 32|| 28|| 13|| 9|| 2|| 11|| 4
|-
| 2014-2015 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 47|| 6|| 8|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Vienna Capitals || EBEL || || || || || || || || || || 

| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du HC Bolzano
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché